Петър Гюров може да се отнася за:

 Петър Гюров – български актьор (10 юли 1934 – 1 декември 2010)
 Петър Гюров (актьор) - български актьор, участвал във филма Децата на балкана от 1918 г.